Karinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Karinger (1829–1870), slowenischer Maler
 Johann Adam Karinger (* vor 1690; † 1742), Steinmetz und Steinbildhauer